Papilio saharae — дневная бабочка из семейства парусников или кавалеров (), близкий и сходный внешним видом с махаоном (Papilio machaon)

Описание 
Размах крыльев 60 — 100 мм. Основной цвет фона крыльев — жёлтый. Передние крылья с чёрными пятнами и жилками, и с широкой чёрной каймой, а также с жёлтыми лунообразными пятнами у внешнего края крыла. Задние крылья имеют относительно короткие «хвостики». Окраска задних крыльев с синими и жёлтыми пятнами, красно-бурый глазок, окружённый чёрным, располагается в углу крыла.

Ареал и подвиды 
 Papilio saharae saharae — Северная Африка, Аравийский полуостров
 Papilio saharae rathjensi Warnecke, 1932 — (Йемен, юго-запад Саудовской Аравии)

Кормовые растения гусениц 
Deverra chloranthus, Deverra scopularia, Seseli varium, Ferula communis, Pycnocyla glauca.

Литература 
 Pittaway, A. R., Larsen, T. B., Clarke, C. A., Smith, C. R., Crnjar, R. & Clarke, F. M. M. 1994. Papilio saharae Oberthür, 1879, specifically distinct from Papilio machaon Linnaeus, 1758 (Lepidoptera: Papilionidae). Entomologist's Gazette 45: 223—249.

Ссылки 
 Moths and Butterflies of Europe and North Africa — Papilio saharae Oberthür, 1879

Насекомые Африки
Животные, описанные в 1879 году
Хвостоносцы